

Astronomia 
17897 Gallardo – asteroide della fascia principale

Persone 
Alberto Gallardo – calciatore peruviano
Carlos Gallardo – calciatore guatemalteco
Juan Barranco Gallardo – politico spagnolo
Marcelo Gallardo – allenatore di calcio argentino
Matías Gallardo – calciatore uruguaiano
Matías de Gálvez y Gallardo – generale spagnolo
Miguel Ángel Félix Gallardo – signore della droga messicano

Altro 
Gallardo – razza taurina
Lamborghini Gallardo – automobile della Lamborghini